Afroaves es un clado de aves, compuesto por los órdenes Coraciiformes (martines pescadores y afines), Piciformes (pájaros carpinteros y afines), Bucerotiformes (cálaos y afines), Trogoniformes (trogones), Leptosomatiformes (curol), Coliiformes (pájaros ratón), Strigiformes (búhos), Accipitriformes (rapaces diurnas) y Cathartiformes (buitres del Nuevo Mundo) Los clados más basales son depredadores, lo que sugiere que también lo fue el último ancestro común del grupo.

Cladograma de las relaciones de Afroaves basado en Prum, R.O. et al. (2015) con algunos nombres de clados de Yury, T. et al. (2013) y Kimball et al. (2013).

Referencias 

Neognathae